Шеллефтео:

 Шеллефтео — город на северо-востоке Швеции, в лене Вестерботтен.
 «Шеллефтео» — профессиональный хоккейный клуб из города Шеллефтео.
  — футбольный клуб из города Шеллефтео.